Парорио (; катаревуса: Παρόρειον, Парорион) може да се отнася за:

 Парорио, село в дем Гревена, Република Гърция.
 Битуша, с гръцко име Парорио, село в дем Лерин, Република Гърция.